Mikołaj Pawłowicz Sapieha (1545-1599), voïvode de Minsk, Brest, et Witebsk,
 Mikołaj Michajłowicz Sapieha (mort en 1611), maître des cuisines de Lituanie,
 Mikołaj Sapieha (1581-1644), voïvode de Minsk et Brest,
 Mikołaj Sapieha (1588-1638), voïvode de Minsk, et Nowogródek,
  (1613-1639), greffier de Lituanie,
 Mikołaj Leon Sapieha (1644-1685), voïvode de Bracław
 Mikołaj Sapieha (1779-1843), militaire polonais
  (1937-1995), photographe